Scharnachthal ist der Familienname von:

 Scharnachthal (Adelsgeschlecht), mit Aufzählung diverser Personen mit diesem Namen
 Hans Rudolf von Scharnachthal († 1512), Ritter und Schultheiss von Bern
 Niklaus von Scharnachthal (~1419–1489), Schultheiss der Stadt Bern

Scharnachtal steht für:
 Scharnachtal, eine Teilgemeinde in Reichenbach im Kandertal, Kanton Bern, Schweiz